Чемерська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Чемерська волость — Слонімського повіту Гродненської губернії;
 Чемерська волость — Козелецького повіту Чернігівської губернії.